Абуталыб Мир Ага оглы Абдуллаев (1912—1980) — деятель народного хозяйства Советского Азербайджана, министр жилищно-коммунального хозяйства Азербайджанской ССР, почётный работник газового хозяйства СССР.

Биография 
Родился в 1912 году в крепости города Баку. После окончания средней школы учился в Промышленном техникуме. В 1937 году без отрыва от производства окончил Азербайджанский Индустриальный Институт.

Трудовую деятельность начал в 1931 году. Был техником бакинского нефтегазового треста «Лениннефть». В 1933 году работал техником, затем инженером в отделе газификации Бакинского Городского Совета. В 1936 году освоил специальность горного инженера.

В 1937—1942 годах был начальником отдела эксплуатации и главным инженером Бакинского Городского Газового Треста «Бакгаз». В 1942 году стал начальником этого Треста и работал на этой должности до 1952 года.

В 1952 году был назначен заместителем председателя Бакинского Городского Совета.

В 1953 году работал начальником отдела коммунального хозяйства и жилищно-гражданского строительства Совета Министров Азербайджанской ССР.

В 1954—1963 годах был министром Жилищно-Коммунального хозяйства Азербайджанской ССР.

В 1963 году стал начальником созданного в те годы Главного Управления Газового Хозяйства (Главгаз) при Совете Министров Азербайджанской ССР. На этой должности он проработал до 1972 года.

В 1972—1974 годах был начальником Управления Магистральных Газопроводов Азербайджана.

В 1974 году назначен на должность начальника производственного объединения «Азтрансгаз».

В 1977—1980 годах поле ухода на пенсию работал инженером в Производственном Газовом Управлении «Бакгаз». Был пенсионером союзного значения.

Умер в Баку 2 апреля 1980 года.

Заслуги 
Внёс большой вклад в газификацию Азербайджана. Фактически под его руководством был газифицирован весь Азербайджан. До него газ подавался с каспийских нефтяных месторождений только в некоторые части города Баку. Под его руководством были построены магистральные газопроводы, городские газовые сети, газовые хранилища, газифицированы промышленные предприятия и жилые комплексы в городах и сёлах Азербайджана.

Был автором многочисленных рационализаторских предложений и изобретений для более эффективной работы газовых счётчиков, газораспределительных установок, газовых регуляторов, отопительных систем и обеспечения безопасной работы с ними.

Общественно-политическая деятельность 
Член ВКП (б) — КПСС с 1939 года. Был кандидатом в члены ЦК Компартии Азербайджана. Был членом Бакинского городского комитета Компартии. Несколько раз избирался депутатом Бакинского Городского Совета.

Участие в государственных мероприятиях 
Был членом советской делегации на Международном Газовом Конгрессе 1967 года, который был проведён в Германии.

В 1975 году был командирован в Иран в составе советской делегации для подписания межгосударственного соглашения по транспортировке газа в СССР.

Награды 
За трудовые заслуги был дважды был награждён орденом «Трудового Красного знамени» и орденом «Знак почёта». В 1977 году ему было присуждено звание «Почётного работника газовой промышленности СССР».

Научная и преподавательская деятельность 
Был кандидатом технических наук. В 1950—1955 годах читал лекции в Азербайджанском индустриальном институте. В 1977—1980 годах после ухода на пенсию преподавал на основанных им курсах повышения квалификации работников газового хозяйства.

Автор книги: «Qazın hasilatı, nəqli və işlədilməsi (Добыча, транспорт и использование газа). Баку: Азернешр, 1967, 174 с.,» а также многочисленных статей.

Источник 
 Некролог // Газета «Вышка» № 80, 4 апреля 1980.

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Члены КПСС
Депутаты Бакинского городского совета
Награждённые знаком «Почётный работник газовой промышленности»
Члены ЦК КП Азербайджана